Трев () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар
 Трев () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона